Die Pacific Life Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. März 2003 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war Lleyton Hewitt, der als Setzlistenerster den Titel erneut gewann. Im Finale schlug er Gustavo Kuerten deutlich in zwei Sätzen. Für Hewitt war es der zweite und letzte Masters-Titel sowie der 19. Titel insgesamt.
Im Doppel schieden die Titelverteidiger Mark Knowles und Daniel Nestor im Viertelfinale aus. Die Turniersieger von 2001 Wayne Ferreira und Jewgeni Kafelnikow schafften als ungesetzte Paarung erneut den Titel zu gewinnen. Sie schlugen im Finale die Brüder Bob und Mike Bryan in drei Sätzen. Für Ferreira war es der 11. und letzte, für Kafelnikow der 26. und vorletzte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Indian Wells